Collegio plurinominale Lombardia - 01 – collegio elettorale del Senato della Repubblica del 2017
Collegio plurinominale Lombardia - 01 – collegio elettorale del Senato della Repubblica del 2020